Leiningen kan syfta på:

 Leiningen (adelssläkt) – en tysk adelssläkt
 Furstendömet Leiningen – ett furstendöme i Baden-Württemberg och delvis i Bayern och Hessen 1803–1806

Geografi
 Leiningen, Hunsrück – en kommun i Rhein-Hunsrück-Kreis i Rheinland-Pfalz
 Altleiningen – en kommun i Landkreis Bad Dürkheim i Rheinland-Pfalz
 Neuleiningen – en kommun i Landkreis Bad Dürkheim i Rheinland-Pfalz
 Waldleiningen – en kommun i Landkreis Kaiserslautern i Rheinland-Pfalz

Personer
 Emich Carl av Leiningen